Инесса Ивановна Манская (15 августа 1928; , КазССР, СССР) — советская и казахская  и педагог, солистка, прима-балерина (1945—1965), педагог-репетитор (1970—1990), художественный руководитель балетной труппы (1990—1992) Казахского государственного академического театра оперы и балета. Народная артистка Казахской ССР (1984), заслуженная артистка Казахской ССР (1958).

Биография 

Родилась 15 августа 1928 года в Алма-Ате.

В 1945 году окончила Алма-Атинское хореографическое училище по классу А.В.Селезнёва.

С 1945 по 1967 год — артистка Казахского государственного академического театра оперы и балета.

С 1967 по 1970 год — солистка-танцовщица «Молодого балета» (ныне - Ансамбль классического танца), затем педагог и репетитор.

С 1970 по  год — педагог-репетитор Казахского государственного театра оперы и балета.

.

.

Репертуар 
В дни декады казахского искусства и литературы в Москве (1958) выступила в роли Заремы («Бахчисарайский фонтан»), Алтынай («Дорогой дружбы»).

Казахский театр оперы и балета имени Абая 
 Зарема, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева
 Одетта—Одиллия, «Лебединое озеро» П. Чайковского
 фея Карабос, «Спящая красавица» П. Чайковского
 Мирта, «Жизель» А. Адан
 Алтынай, «Джунгарские ворота»
 Алтынай, «Дорогой дружбы» А. Тлендиев, Л. Б. Степанов, Е. В. Манаев
 Раймонда, «Раймонда» Александра Глазунова
 уличная танцовщица, «Дон Кихот» Л. Минкуса
 Наташа, «Берег счастья»  А. Э. Спадавеккиа
 Эсмеральда, Гудула, «Эсмеральда» Ц. Пуни.
 «Болеро»

Оценки и критика 
По мнению Сарыновой Лидии Петровны, у Манской большой своеобразный талант, созданные ею образы всех сольных партий классических и национальных балетов, позволивших ей наиболее полно раскрыть свою одарённость, составляют целую галерею, ей «свойственны динамическая экспрессия, чёткая и уверенная техника, выразительность пластического жеста».

Награды и звания 
 1958 — Заслуженная артистка Казахской ССР — .
 1959 — Орден «Знак Почёта» — за выдающиеся заслуги в развитии казахского искусства и литературы и в связи с декадой казахского искусства и литературы в гор. Москве.
 1984 — Народная артистка Казахской ССР — .
 
 
 2015 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Алма-Атинского хореографического училища
Артисты балета Казахского театра оперы и балета
Балетмейстеры Казахского театра оперы и балета
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахской ССР